Axel Straube – cestista tedesco
 Karl Straube – organista e direttore di coro tedesco
 Oliver Straube – ex calciatore tedesco